Makato Iljima (飯島誠, Iljima Makoto ; Tokio, 12 februari 1971) is voormalig een Japans professioneel wielrenner.

Palmares
2001
 Ronde van Okinawa 
2004
  Japans kampioen individuele tijdrit op de weg, elite 
2005
  Japans kampioen individuele tijdrit op de weg, elite 
2006
 1e etappe Ronde van Oost-Java
 5e etappe Ronde van Oost-Java 
2009
 1e etappe Jelajah Malaysia 

Japans wielrenner